— японский гимнаст, олимпийский чемпион и чемпион мира.

Нобуюки Аихара родился в 1934 году в уезде Гумма префектуры Гумма (сейчас это территория города Такасаки); окончил Японский университет спортивной науки.

В 1956 году на Олимпийских играх в Мельбурне Нобуюки Аихара завоевал две серебряных медали. На чемпионате мира 1958 года он также завоевал две серебряных медали. В 1960 году на Олимпийских играх в Риме он завоевал две золотых медали, а в 1962 году завоевал две золотых медали чемпионата мира. Он собирался выступить и на Олимпиаде 1964 года, но полученная травма вынудила его навсегда прекратить участвовать в соревнованиях.

Нобуюки Аихара женился на гимнастке Тосико Сирасу, завоевавшей бронзовую медаль на Олимпиаде-1964. Их сын Ютака Аихара также стал гимнастом и завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде-1992.

Ссылки 
 

Гимнасты Японии
Олимпийские чемпионы от Японии
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1956 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1960 года
Чемпионы мира по спортивной гимнастике